Лизьё 2-й кантон () — упраздненный кантон во Франции, находился в регионе Нижняя Нормандия. Департамент кантона — Кальвадос. Входил в состав округа Лизьё. Население кантона на 2006 год составляло 13 137 человек.

Код INSEE кантона 1422. Всего в кантон Лизьё-2 входило 2 коммуны, из них главной коммуной являлась Лизьё.

Коммуны кантона 

Сен-Мартен-де-ла-Льё — население 853 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Упраздненные кантоны департамента Кальвадос